Молчановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Молчановское сельское поселение — входит в Мазановский район Амурской области
 Молчановское сельское поселение — входит в Молчановский район Томской области